Klima-Allianz steht für:

Klima-Allianz Deutschland
Klima-Allianz Schweiz